Mravi (Formicidae), porodica kukaca iz reda Opnokrilci (Hymenoptera). 
 Mravi (1998), film iz 1998. s Danom Aykroydom
 Mravi (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde